Mourões é uma zona na parte Matriz/Mariadeira da cidade da Póvoa de Varzim, localizando-se entre Moninhas e a Mariadeira.

Bairro pequeno e denso, com uma população e urbanização que cresceu rapidamente, encontra-se em edificação a Creche Miminho da delegação da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim.

As principais vias de acesso ao bairro são a Avenida 25 de Abril e a Via General Humberto Delgado. Localiza-se junto ao antigo Ramal de Famalicão e ao antigo cemitério da Póvoa. No projecto do Metro do Porto, previa-se uma estação de metro para esta zona.

Póvoa de Varzim
Bairros da Póvoa de Varzim